Аркадия () може да се отнася за:

 Аркадия – историко-географка област на п-в Пелопонес, Южна Гърция;
 Аркадия – административна област в Гърция;
 Аркадия — град в окръг Лос Анджелис, щата Калифорния, САЩ;
 Аркадия — град в окръг Уейн, щата Ню Йорк, САЩ;
 Аркадия — град в окръг ДеСото, щата Флорида, САЩ;
 Аркадия – градски район на град Одеса, Украйна;
 Аркадия — село в Гершонски селски съвет, Брестки район, Брестка област, Република Беларус;

Вижте също 
 Et in Arcadia ego (Аркадийски овчари) - известна картина на Никола Пусен.